Skúlason ist ein isländischer Name.

Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Skúli. Die weibliche Entsprechung ist Skúladóttir (Tochter des Skúli).

Namensträger 
 Ari Freyr Skúlason (* 1987), isländischer Fußballspieler
 Einarr Skúlason (~1090–~1165), isländischer Theologe und Dichter

 Páll Skúlason (* 1945), isländischer Philosoph und Hochschullehrer 
 Þorlákur Skúlason (1597–1656), isländischer Bischof
 Þorvaldur Skúlason (1906–1984), isländischer Maler

Patronym
Isländischer Personenname